Колорадо-Сити может означать:

Топоним 
 Колорадо-Сити — город в штате Аризона, США
 Колорадо-Сити — город в штате Техас, США

См. также 
Колорадо (значения)